Ниже представлен список кинофильмов, выпущенных под марками компании Walt Disney Productions (с 1928 по 1983 год) и кинокомпании Walt Disney Pictures (с 1983 года).

Этот список не включает фильмы других дочерних кинокомпаний The Walt Disney Studios, а также фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях, и телефильмы. Также не содержит выходивших в США под маркой Walt Disney Pictures фильмов зарубежного производства и прочих фильмов, которые были изначально выпущены под марками других киностудий.


Фильмы по десятилетиям

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

В производстве

См. также 
 Список полнометражных анимационных фильмов компании Уолта Диснея

Примечания 

 IMDB

 Walt Disney

Ссылки 
 Official list of Walt Disney Pictures films
 Список фильмов компании Уолта Диснея на Internet Movie Database

Списки фильмов по студиям
Walt Disney